Черепа́нов, Дона́т Андреевич (ок. 1886 — март 1920, Москва) — русский революционер, видный деятель партии левых эсеров.

Биография 
Сын неудачливого московского антрепренёра. Учился в 3-й Московской гимназии в одном классе с В. Ф. Ходасевичем, причём, по воспоминаниям последнего, успехами не блистал. По неподтверждённым данным, окончил юридический факультет Московского университета. Ходасевич, последний раз видевший Черепанова осенью 1916 года, пишет, что тот «держался с большой развязностью, говорил о „девчонках“, о выпивке, о том, что вот только денег нет, чтобы развернуться… Скажу по совести — он показался мне хулиганом. На революционера он нисколько не был похож. Но что он был человеком, которому серая, трудовая жизнь до черта наскучила, это несомненно».

Заинтересовался политикой в 1917 году, ступил в партию эсеров, затем стал левым эсером. Получил определённую известность, наряду с такими деятелями, как Спиридонова и Камков.

Член ЦК ПЛСР. Принимал непосредственное участие в восстании июля 1918 года. После его провала ушёл в подполье, став лидером так называемого «левого крыла» левых эсеров, выступавшего за непримиримую террористическую борьбу против большевиков. Подпольная кличка — «Черепок». Установил контакт с группой «анархистов подполья», возглавляемых Казимиром Ковалевичем, и вместе с ним организовал взрыв в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года.

Арестован МЧК 20 февраля 1920 года. Черепанова лично допрашивали руководители ВЧК Дзержинский и Ксенофонтов.

На допросе заявил: Я совместно с Казимиром Ковалевичем сорганизовал Всероссийский штаб революционных партизан, который главнейшей целью своей наметил ряд террористических актов. Эта организация и произвела взрыв в Леонтьевском переулке. Подготовка этого взрыва, выработка плана и руководство им до самого последнего момента были возложены на меня. В само же метании бомбы я, по постановлению штаба, участия не принимал. Не будь этого постановления, я бы охотно принял на себя метание бомбы. До того, как остановиться на террористическом акте, этот вопрос дебатировался долго у нас в штабе. Высказывалось несколько мнений по этому поводу. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную комиссию, но это предложение было отклонено по следующим соображениям: чрезвычайка и сам гражданин Феликс Эдмундович Дзержинский являются только орудием, слугами партии и, следовательно, во всей политике ответственными являются не чрезвычайки, а партия.

Собрание 25 сентября главных ответственных партийных работников в Московском комитете как нельзя лучше могло быть рассматриваемо главнейшим виновником, тем более что на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина.

Конечно, нужно только сожалеть о том, что жертвами взрыва были не видные партийные работники и никто из более крупных не пострадал. Этот акт, по нашему мнению, должен был революционизировать массы и указать путь, по которому должны идти настоящие революционеры: путь террора и ударов по голове насильников.

На замечание, что при взрыве пострадало много незначительных работников, я укажу, что ваша чрезвычайка в этом отношении не лучше.

…Об одном я сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов.

То, что сейчас творится, сплошная робеспьериада!

По данным ВЧК, сослан в Сибирь.

В кинематографе 
В фильме Шестое июля Черепанова сыграл Г. Острин.

Литература 
 «Красная книга ВЧК» Т. 1.- 2 е изд.: Политиздат; Москва, 1989, ISBN 5-250-01025-3.
 Очерк М. А. Алданова «Взрыв в Леонтьевском переулке».
 В. Ф. Ходасевич посвятил Черепанову одноимённый очерк.
 Повесть Т. Гладкова «Взрыв в Леонтьевском».

Персоналии по алфавиту
Умершие в Москве
Выпускники 3-й Московской гимназии
Революционеры России
Казнённые революционеры
Эсеры
История анархизма
Левые социалисты-революционеры
Казнённые в 1920 году